Cabure es un pueblo ubicado en la sierra de Falcón (Venezuela) capital del Municipio Petit. Se encuentra a 80 km al sur de Coro y tiene una altitud de 640 . Región con un alto potencial turístico, atractivos naturales de gran belleza y agradable clima. Para el año 2000 su población es de 2.406 personas.

Historia

Cabure fue un antiguo asentamiento de indios Jirajaras. A la llegada de los españoles era comandada por los caciques Cahure y Bacoa, que se rebelaron contra los españoles que gobernaban la provincia. 

En honor a una de estos caciques le colocaron a la población "CAHURE" por error de escritura se escribió  “CABURE” nombre el cual lleva con orgullo.
en sus inicios las calles eran veredas, y los enfermos eran trasladados caminando hasta el “GUARABAL” en dos palos con una sábana tipo camilla y los que iban más graves los llevaban en hamacas…

Hijo ilustre
El hijo ilustre de Cabure es Carlos Rivero Solar comúnmente conocido como es PÁJARO SERRANO quien fabricó unas alas con cuero de vaca y distintas ramas, subió el camino de los españoles hasta una gran montaña y desde allí se lanzó al vacío logrando su objetivo que era volar  de eso han transcurrido aproximadamente 136 años. desde entonces se dice que fue el primer venezolano en hacer dicha hazaña por lo cual en estos momentos se encuentra catalogado como el precursor del vuelo en Venezuela.

Personajes
Muma, junto con sus hijos, administra la posada El Duende, situada al noreste del pueblo de Cabure, a mil cien metros de altura, en una selva nublada. La posada es un punto de encuentro tanto de los lugareños como de los habitantes de las zonas áridas del norte del estado Falcón (Coro, Paraguaná, etc.). Muma es un personaje querido, entrañable y emblemático del pueblo, especialista en trucos de habilidad y "magia", con los que suele entretener y encantar a grandes y pequeños.

La señora Nanda una mujer ejemplar en la población, amable y carismática ha participado en la activamente en las ferias del pueblo durante toda su vida. 

La señora Olga García de Mora una mujer en la población muy conocida y que ha vivido todos los años de su vida en estas tierras, la señora Olga conocida por su activa participación política, es muy querida y respetada por la mayoría de los habitantes.

El Señor Raúl Enrique Córdoba, un caballero divertido de nacionalidad colombiana, pero con un profundo amor por Cabure, es muy conocido por su amabilidad y carisma en la atención del Expendio de Medicinas El Jardín, le gusta tratar con las personas y presta su incondicional colaboración por mejorar las condiciones de salud del pueblo. Siempre está con una sonrisa y está abierto a ayudar a su gente.  

En este municipio cerca de la Plaza Bolívar, Calle Bolívar podemos encontrar la dulceria "DOÑA AURORA", atendida por su propia dueña Aurora de Castro; con unos excelentes dulces realizados con leche de vaca recién ordeñada.

La señora Maria Emilia Laguna, conocida como "Sra. MILLA", es muy querida en esta población, por sus años de servicio en El Grupo Escolar Manuel Antonio García. Es popular en todos los municipios del Estado Falcón, ya que ha participado como libro viviente en varios eventos culturales. Ha ayudado a muchas personas con la creación de sus jarabes medicinales. En el 2008 le fue otorgado PORTADOR DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO FALCÓN, en la categoría SALUD Y MEDICINA. Quien quiera aprender sobre plantas medicinales con mucho cariño ella los atiende en su casa ubicada en la población del Naranjito.

Atractivos turísticos
Además de la Plaza Bolívar, la casa de la concordia, el camino real de los españoles y la Iglesia del pueblo, en Cabure se encuentra el fenómeno geológico característico de la sierra: un lago subterráneo catalogado como el más grande de América Latina. Sus aliviaderos naturales dan origen a los ríos Hueque, Cariagua, Ricoa, San Pablo y Siburua, entre otros. 
En el sector El Ramonal se destaca un parque rupestre, formado por piedras de gran tamaño con petroglifos en su superficie, huella del hombre prehispánico.

En la vía hacia el Bucaral se encuentra la POSADA TURÍSTICA LA MONTAñA, ofrece una maravillosa estadía, con una vista agradable y excelente atención, esta posada es atendida por los Hermanos Laguna, a cargo de Simon Laguna, quien se encarga de garantizarles la mejor experiencia. Es una posada muy cálida y con atractivo. Cuenta con Tasca, donde se pasa un rato excelente, habitaciones de calidad, y Restaurant.

También se encuentra la posada "CAMINO VIEJO"  que es una de las posadas que más variedad da al turista y es la más visitada en Cabure, ya que tiene una vista natural impresionante. Posee habitaciones, cabañas, piscinas, tasca, restaurante y su principal atractivo la discoteca la CUMBRE.

Festividades
 3ª semana de junio: Feria Artesanal y Turística, llamada fiestas de la urupagua por la fruta que la caracteriza
 1ª semana de octubre: Fiestas en honor a la Virgen del Rosario

Véase también
 Falcón
 Municipio Petit
 Sierra de Falcón

Enlaces externos 

Localidades del estado Falcón